Une pomme acide peut être :
 une pomme de table d'une variété au goût acide, comme la Granny Smith ;
 une pomme au goût trop acide ou trop amer pour être consommée crue. Ce peut être une pomme à cidre ou bien une pomme de table encore trop verte.
 « Mordre la pomme acide » est la traduction littérale de l'expression allemande , l'équivalent de l'expression française « avaler la pilule ».
 Le prix Pomme acide () est un prix décerné par le  à l'acteur le moins coopératif et à l'actrice la moins coopérative de l'année, en même temps que le prix Pomme dorée ().